Bigamie – film del 1922 diretto da Rudolf Walther-Fein
Bigamie – film del 1927 diretto da Jaap Speyer
Il mio amore eri tu  (Suzy – titolo austriaco Bigamie) – film del 1936 diretto da George Fitzmaurice
La grande nebbia (The Bigamist – titolo francese Bigamie) – film del 1953 diretto da Ida Lupino